Сент-То́мас () — название ряда географических объектов, данное в честь Св. Фомы (в английском варианте написания):
 Сент-Томас — один из Американских Виргинских островов, неинкорпорированной территории США, расположенной в Карибском море.
 Сент-Томас — город в Юго-Западном Онтарио, Канада.
 Сент-Томас — один из 14 округов Ямайки.
 Сент-Томас-Мидл-Айленд — один из 14 округов государства Сент-Китс и Невис. См. также 
 Санкт-Томас;
 Санто-Томас;
 Томас